Вајтвил има више значења:
 Вајтвил (Северна Каролина)
 Вајтвил (Тенеси)